Аделофа́ги ( от  — «неизвестный, таинственный, невидимый, незаметный» +  — «любитель поесть») — еретики конца IV века, описанные Филастрием в книге «Liber de Haeresibus» и Августином в книге «De Haeresibus ad Quodvultdeum Liber Unus»; у первого автора это 86 ересь, у второго автора это 71 ересь. Филастрий и Августин для данных еретиков не употребляют никакого имени. Филастрий и Августин пишут, что эти еретики учат следующему — христианин должен есть пищу скрыто от остальных людей, нехристиан; эти еретики правильно думают об Отце и Сыне, но Духа не считают существом. Филастрий сообщает, что данные еретики для обоснования своего учения о невкушении пищи с нехристианами ссылались на Священное Писание, в частности на Третью книгу Царств. В Третье книге Царств рассказывается о том, как Иеровоам I поставил идолы и совратил евреев к идолослужению. Бог посылает пророка, который приходит к Иеровоаму из Иудеи, пророк грозно обличает Иеровоама, после чего жертвенник для идолослужения распадается, а рука Иеровоама, которая приносила жертвы идолам, становится парализованной. Иеровоам просит пророка помолиться о нём Богу, так как рука его одеревенела. Пророк возносит молитву, рука получает исцеление. Царь приглашает пророка войти в его дом, Иеровоам хочет одарить пророка, напоить и накормить его. Пророк отказывается и произносит следующие слова: «хотя бы ты давал мне полдома твоего, я не пойду с тобою и не буду есть хлеба и не буду пить воды в этом месте, ибо так заповедано мне словом Господним: „не ешь там хлеба и не пей воды и не возвращайся тою дорогою, которою ты шел“» (). Процитированными словами пророка аделофаги и обосновывали запрет на вкушение пищи с язычниками, идолослужителями и нехристианами.

В более позднее время, в анонимном трактате, известном как «Предестинат» ( — «предопределенные»), автор которого ссылается на Филастрия и Августина, данные еретики названы . В «Предестинате» автор сообщает, что единственной причиной отделения аделофагов от Церкви было их нежелание вкушения пищи вместе с нехристианами; Троицу аделофаги исповедовали как единое существо; вместе с аделофагами был епископ Эфесский.

Ссылки 
 John Henry Blunt. Dictionary of Sects, Heresies, Ecclesiastical Parties, and Schools of Religious Thought. 1874. p. 5
 «De Omnibus Ab Exordio Creativarum haeresibus, quae mire multiplices sunt» («Liber de Haeresibus» Издание 1587 года
 PL 12 col. 1198
 Augustinus. «De Haeresibus ad Quodvultdeum Liber Unus». LXXI
 «De Haeresibus ad Quodvultdeum Liber Unus» — «Livre sur les hérésies À Quodvultdeus»
 Augustinus. «De Haeresibus ad Quodvultdeum Liber Unus».
 PL. 53. col. 612. LXXI
 Catholic Encyclopedia (1913)/Adelophagi
 

История христианства
Еретические течения в христианстве